Böhlen steht für folgende geographischen Orte:
 Böhlen (Sachsen), Stadt im Landkreis Leipzig, Sachsen
 Böhlen (Grimma), Ortsteil von Grimma, Sachsen
 Böhlen (Grimma-Hohnstädt), Ortsteil im Stadtteil Hohnstädt von Grimma, Sachsen
 Böhlen (Riesa), Siedlung im Ortsteil Jahnishausen von Riesa, Sachsen
 Böhlen (Großbreitenbach), Ortsteil von Großbreitenbach, Ilm-Kreis, Thüringen
 Böhlen (Berg) (586,7 m), Berg bei Medebach, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Flugplatz Böhlen, Verkehrslandeplatz bei Böhlen (Sachsen)
 Naturschutzgebiet Böhlen bei Medebach

Böhlen oder Boehlen ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Böhlen (1912–1964), deutscher Politiker
 Beate Böhlen (* 1966), deutsche Politikerin
 Bruno Böhlen (1930–2011), Schweizer Chemieingenieur
 Hippolytus Böhlen (1878–1950), deutscher Autor und Franziskaner
 Marie Boehlen (1911–1999), Schweizer Juristin und Politikerin (SP)
 Max Böhlen (1902–1971), Schweizer Maler
 Sebastian Böhlen (* 1986), deutscher Jazzmusiker

Böhlen steht für:
 Böhlen (Schiff), Tanker der Deutschen Seereederei Rostock

Siehe auch:
 Bohlen
 Boelen